Beschijnen met licht:
 Belichting
 zie verder onder andere ook Verlichtingstechniek
 Wat dient om te verlichten:
 Kaars
 Lamp
 Lantaarn
 Lichtbron
 Verruiming van het bewustzijn:
 Verlichting (stroming), een intellectuele stroming in de westerse wereld; soms ook gebruikt voor het tijdperk waarin deze stroming opkwam en de tijdgeest domineerde
 Verlichting (boeddhisme), eindstadium in het boeddhisme
 Illuminatie (christendom), een met het bovenstaande enigszins vergelijkbaar begrip uit het christendom
 Dragelijker maken:
 verzachting van pijn; zie Pijnstiller
 Lastenverlichting
 Anders:
 Verlichting (boek), een novelle uit 2018 van Stephen King